Maria Anna de Saxònia (electriu de Baviera) (1728 - 1799).
 Maria Anna de Saxònia (gran duquessa de Toscana) (1799 - 1832).